Василий Матвеевич Степанов (3 марта, 28 мая или 12 декабря 1927, Ленинградская область, РСФСР — , Рига, Латвия) — советский тяжелоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр в Мельбурне (1956).

Карьера 
Серебряный призёр Олимпиады в Мельбурне (1956) в среднем весе. На Олимпиаде Степанов проиграл только американцу Томми Коно (447,5кг). Разница в сумме — 20. кг. В 1958 г. Степанов побил рекорд Коно в жиме — 158 кг, а в 1959 году улучшил этот рекорд ещё на 1 кг. (159кг). Чемпион Европы и серебряный призёр чемпионата мира в (1955). Чемпион СССР (1956). Победитель первой Спартакиады народов СССР (1956). Многократный рекордсмен мира, Европы, СССР, Латвии. Заслуженный мастер спорта СССР.

До 2007 г. работал тренером по тяжелой атлетике в Латвии.

Источники 
http://sportacentrs.com/speka_sports/11042011-muziba_aizgajis_olimpiskais_vicecempions_

Тяжелоатлеты СССР
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике